Михлали Самсон Мабхути Маямбела (; ) — южноафриканский футболист, полузащитник лимассольского «Ариса» и национальной сборной ЮАР.

Карьера

«Кейптаун Олл Старс» 
Начинал футбольную карьеру в «Олд Мьютал Академи» и в академиях таких южноафриканских клубов как «Орландо Пайретс» и «Кайзер Чифс». В ноябре 2014 года перешёл в «Кейптаун Олл Старс» из Первого дивизиона. Дебютировал за клуб 21 ноября 2014 года в матче против клуба «Убунту Кейптаун», выйдя на замену на 70 минуте. Провёл в клубе год, за который принимал участие в 2 сезонах Первого дивизиона. Всего за клуб сыграл в 11 матчах, оставаясь игроков замены.

«Юргорден» 
В январе 2016 года перешёл в клуб «Юргорден», который выступает в Аллсвенскане. Первоначально, как сообщили в клубе, футболиста хотели подписать ещё летом 2015 года, однако из-за травмы трансфер произошёл лишь спустя пол года. Дебютировал за клуб 6 марта 2016 года в матче Кубка Швеции против «Хаммарбю». Свой дебютный матч в Аллсвенскане сыграл 19 апреля 2016 года также против «Хаммарбю», где футболист вышел на замену на 82 минуте. Также в этот период являлся основным игроком молодёжной команды шведского клуба, за которую отличился 3 забитыми голами за сезон. Дебютный гол за основную команду забил 24 августа 2016 года в матче Кубка Швеции против клуба «Смедбю АИС», также отличившись результативной передачей. Всего за клуб сыграл в 13 матчах во всех турнирах, где отличился забитым голом и 2 результативными передачами.

Аренда в «Дегерфорс» 
В марте 2017 года футболист отправился в аренду в шведский клуб «Дегерфорс». Дебютировал за клуб 2 апреля 2017 года в мате против клуба «Сюрианска», где футболист вышел в стартовом составе. Футболист быстро закрепился в основной команде, став одним из ключевых игроков в стартовом составе клуба. Свой дебютный гол за клуб забил 27 мая 2017 года в матче против клуба ГАИС. Провёл за клуб 30 матчей вов сех турнирах, в которых отличился 7 забитыми голами и 4 результативными передачами. По окончании срока арендного соглашения покинул клуб.

Аренда в «Браге» 
В феврале 2018 года футболист отправился в аренду в «Браге». Дебютировал за клуб 31 марта 2018 года в матче против клуба «АФК Эскильстуна». В следующем матче 9 апреля 2018 года забил свой дебютный гол против клуба «Ефле». Футболист закрепился  в основной команде клуба, где чередовал матчи в стартовом составе и со скамейки запасных. В июле 2018 года покинул клуб.

Аренда в «Фаренсе» 
В июле 2018 года отправился в аренду в португальский клуб «Фаренсе» с опцией последующего выкупа. Дебютировал за клуб 11 августа 2018 года в матче против клуба «Фамаликан», где футболист также отличился дебютной результативной передачей. Дебютный гол за клуб забил 2 сентября 2018 года в матче против клуба «Лейшойнш». По ходу сезона закрепился в основной команде клуба. Всего за сезон провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, где отличился 4 голами и 4 результативными передачами.

«Фаренсе» 
В июле 2019 года по окончании срока арендного соглашения был выкуплен португальским клубом за 100 тысяч евро. Первый матч за клуб сыграл 27 июля 2019 года в рамках Кубка португальской лиги против клуба «Академика». Первый матч в чемпионате сыграл 10 августа 2019 года против клуба «Каза Пия». Первым голом отличился 14 сентября 2019 года в матче против клуба «Вилафранкенсе». Первую половину сезона футболист провёл как основной игрок стартового состава, отличившись 2 голами и результативной передачей.

Аренда в «Бней Иегуду» 
В январе 2020 года отправился в аренду в клуб израильской Премьер Лиги «Бней Иегуда». Дебютировал за клуб 2 февраля 2020 года в матче против иерусалимского «Бейтара». Дебютный гол за клуб забил 9 февраля 2020 года в матче против «Ашдода». Закрепился в основной команде клуба, отличившись забитым голом и результативной передачей. В июле 2020 года покинул клуб.

Аренда в «Академику» 
В январе 2021 года отправился в аренду в португальский клуб «Академика». Дебютировал за клуб 31 января 2021 года в матче против клуба «Академику де Визеу». Дебютный гол за клуб забил 18 апреля 2021 года в матче против клуба «Каза Пия». По ходу сезона футболист стал одним из ключевых игроков стартового состава. Провёл за клуб 16 матчей, в которых отличился 3 забитыми голами. По окончании аренды в июле 2021 года покинул клуб.

Летом 2021 года тренировался с основной командой «Фаренсе». Первый матч сыграл 24 июля 2021 года в рамках Кубка португальской лиги против клуба «Шавеш». Первый матч в чемпионате сыграл 10 августа 2021 года против клуба «Лейшойнш». Футболист с начала сезона снова стал одним из ключевых игроков клуба. Первый гол в сезоне забил 27 февраля 2022 года в матче против клуба «Вилафранкенсе». Затем футболист закрепился и в стартовом составе. Под окончание сезона отличился 4 забитыми голами и результативной передачей. По окончании сезона покинул клуб.

«Арис» (Лимасол) 
В июне 2022 года перешёл в кипрский «Арис». дебютировал за клуб в рамках квалификации Лиги конференций УЕФА 21 июля 2022 года против азербайджанского «Нефтчи», где южноафриканский футболист отличился результативной передачей. В ответной встрече против азербайджанского клуба 28 июля 2022 года соперники оказались сильнее и кипрский клуб вылетел с квалификационных матчей еврокубка. Первый матч в чемпионате сыграл 28 августа 2022 года против клуба АЕЛ, в котором футболист забил свой дебютный за клуб гол.

Международная карьера 
В сентябре 2022 года футболист получил вызов в национальную сборную ЮАР. Дебютировал за сборную 24 сентября 2022 года в товарищеском матче против Сьерра-Леоне, где футболист также забил свой дебютный гол.

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Кейптаун Олл Старс»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Браге»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Арис» Лимасол